Гора́цио Бо́лтон (; , Холлесли — , Торп-Хамлет) — английский шахматный композитор. Дальний свойственник (брат мужа племянницы) адмирала Горацио Нельсона, назван в его честь.

Окончил Кембриджский университет (1821). Служил викарием в различных приходах графства Норфолк.

Первым представил в задаче зигзагообразный марш белого ферзя по «лестнице» вниз и вверх («Архимедов винт», 1850). Предпочитал многоходовки. Утверждается, что этюд Болтона с двумя конями против пешки оказал влияние на подробнейшее исследование такой эндшпильной позиции А. А. Троицким. Существуют сведения о том, что помимо композиции Болтон практиковал также и игру по переписке — в частности, сыграв в 1840—1841 г. матч с Говардом Стаунтоном.

Задачи 

1.Фf3+ Крa7 2.Кc6+ Крa8 3.Кd8+ Кра7 4.cb+ Кр: b6 5.Фc6+ Крa7 
6.Фc5+ (начиная движение по «лестнице» вниз) 6…Крa8 7.Фd5+ Крa7 
8.Фd4+ Крa8 9.Фe4+ Крa7 10.Фe3+ Крa8 11.Фf3+ Крa7 12.Фf2+ Крa8 
13.Ф:g2+ Крa7 14.Фf2+ (а теперь вверх…) 14…Крa8 15.Фf3+ Крa7 
16.Фe3+ Крa8 17.Фe4+ Крa7 18.Фd4+ Крa8 19.Фd5+ Крa7 
20.Фc5+ Крa8 (марш закончен) 21.Ф:c8 f6 22.Ф:a6+ Сa7 (Лa7) 
23.Фc6+ Крb8 (Лb7) 24.Фc8# (Ф:b7#)

Примечания

Литература 
 
 Умнов Е. Новаторство и красота. // «64 — Шахматное обозрение». — 1987. — № 12. — С. 31—32.

Шахматные композиторы по алфавиту